Yaaba, une méthamphétamine très répandue en Asie.
 Yaaba, un film d'Idrissa Ouedraogo.